Osiedle 1 Maja w Bełchatowie
 Osiedle 1 Maja w Wodzisławiu Śląskim

1 maja